Die Spielzeit 1967/68 war die 19. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga A im Handball.

Modus 
Gespielt werden von den 8 Teams eine Doppelrunde zu je 14 Spielen. Der Sieger ist Schweizer Hallenhandball-Meister.

Finalrunde

Rangliste

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Schweizermeister

13. Schweizermeistertitel für die Grasshoppers

Einzelnachweise 

1967_1968
Handballsaison 1967/68